Badiashile peut désigner :
 Benoît Badiashile (2001-), footballeur français ;
 Loïc Badiashile (1998-), footballeur français qui évolue au poste de gardien de but, frère aîné du précédent.

Patronyme congolais